Le terme Tournemine peut se référer à :

Personnalités 

 Charles de Tournemine, né Charles-Émile Vacher de Tournemine, le  à Toulon où il est mort le , est un peintre orientaliste français.
 François de Tournemine de La Guerche, né en 1457, mort le , fut ambassadeur de Louis XII en Hongrie.
 Gaillard Tournemine, propriétaire du Château-Gaillard (Vannes), soit l'ancien Hôtel du Parlement de Bretagne.
 Geoffroy II de Tournemine, mort avant ) est un ecclésiastique qui fut évêque de Tréguier de 1296 à sa mort.
 Georges de Tournemine, (????-), baron de La Hunaudaye et du Hommet, connétable héréditaire de Normandie, prétendant à la succession de la baronnie de Retz.
 Gilles de Tournemine, (????-1475), seigneur de Frossay.
 Jean II de Tournemine (????-vers 1427 au Le Mont-Saint-Michel), baron de La Hunaudaye.
 Jean III de Tournemine (la famille des Tournemine de La Guerche est une branche collatérale de la famille de Tournemine, dont la branche aînée était seigneur de La Hunaudaye et de Mathurine du Perrier), seigneur de La Guerche en Retz et de La Poterie.
 Jean-Baptiste Charles Vacher de Tournemine, est un homme politique français né le  à Pléaux (Cantal) et décédé le  à Mauriac (Cantal).
 Olivier de Tournemine, propriétaire initial du Château de la Hunaudaye de la commune française de Plédéliac
 Pierre Tournemine, né le  (4 prairial an 4) à Paris 6 et mort le  à Paris 11, est un auteur dramatique français.
 René-Joseph de Tournemine, né le  à Rennes et mort à Paris le , est un jésuite français, critique littéraire.

Toponymes

Forêt ancienne du Lac-Tournemine, écosystème forestier exceptionnel sur la presqu'île s'avançant dans le lac Tournemine (rivière Tournemine), sur le cours de la rivière Tournemine, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec.
 Lac Tournemine, lac traversé par la rivière Tournemine (rivière Témiscamie) (versant du lac Albanel), au Nord-du-Québec, au Québec.
 Rivière Tournemine, cours d'eau du versant du lac Albanel et de la rivière Rupert, au Nord-du-Québec, au Québec.

Tournemine, une rivière du département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire et un affluent de la Théols, donc un sous-affluent de la Loire par l'Arnon et le Cher.
 Ruisseau la Petite Tournemine, ruisseau de France.
 Plage de Tournemine, située sur la commune de Plérin, en Bretagne.

Autres 
 Galerie Tatiana Tournemine, galerie d'art de Paris, France.
 Maison de Tournemine, en France.